

Nośniki informacji 
 płyta gramofonowa (płyta analogowa)
 płyta kompaktowa (płyta CD)
 płyta DVD
 płyta Blu-ray
 płyta gramowidowa
 płyta fotograficzna

Geologia 
 płyta (geologia)
 płyta tektoniczna (płyta litosferyczna)
 płyta kontynentalna
 płyta (formacja skalna)

Budownictwo 
 płyta konstrukcyjna
 wielka płyta (prefabrykowany element konstrukcyjny)
 płyta gipsowo-kartonowa
 płyta pilśniowa
 płyta wiórowa
 płyta paździerzowa
 płyta OSB

Meblarstwo 
 płyta MDF
 płyta HDF

Płyty kuchenne 
 płyta indukcyjna
 płyta grzewcza

Płyty nagrobne 
 prymasa Zbigniewa Oleśnickiego
 biskupa Pawła Legendorfa

Nazwy własne 
 Płyta – skałka w Górach Izerskich
 Płyta – album zespołu Buldog (wyd. 2006)
 Płyta – album Andrzeja Garczarka (wyd. 1989)
 Płyta – album zespołu Voo Voo (wyd. 2002)
 Płyta – skała w Górach Towarnych Dużych w miejscowości Kusięta w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Olsztyn

Inne 
 płyta – pot. album (wydawnictwo muzyczne)
 płyta główna (komputery) 	
 płyta offsetowa (drukarstwo)
 płyta podłogowa (samochody)